Perro esquimal hace referencia a varias razas caninas:

Perro esquimal americano
Perro esquimal canadiense
Husky